Blandau ist ein deutscher Ortsname:
 Blandau, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Błędowo (Barciany) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Blandau, Kreis Kulm, Westpreußen, seit 1945: Błędowo (Płużnica) im Powiat Wąbrzeski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen